Rohynzi (, russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Rohynzi (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Rohynzi (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny